Cini, olasz családnév
 Child In Need Institute, CINI, nemzetközi humanitárius szervezet
Cini a következő személyek beceneve:
 Karinthy Ferenc (1921–1992) Kossuth-díjas író, drámaíró, dramaturg
 Zalatnay Sarolta (1947) énekesnő, író